

Patronyme 

 Robert Grossetête (1175 - 1263), érudit anglais ;
 Françoise Grossetête (1946 - ), femme politique française ; 
 Olivier Grossetête (1973 - ), artiste plasticien français ;
 Maëlle Grossetête (1998 - ), coureuse cycliste française.

Toponyme 

 Grosse Tête est un village de Louisiane.